Alexander Camaro
Chevrolet Camaro